Кубок Испании по футболу 2017/18 — 116-й сезон футбольного турнира в Испании. В турнире принимают участие 83 команды из разных уголков Испании. Победитель турнира получает право сыграть в Лиге Европы УЕФА, начиная с группового раунда и стать участником Суперкубка Испании.

Участники

Команды-участники

Матчи

Первый отборочный раунд

Второй отборочный раунд

Третий отборочный раунд

Финальный этап

Сетка турнира

1/16 финала 
Первые матчи: 24-26 октября 2017; ответные матчи: 28-30 ноября 2017

|}

Первые матчи

Ответные матчи

1/8 финала 
Первые матчи: 3-4 января 2018; ответные матчи: 9-11 января 2018

|}

Первые матчи

Ответные матчи

1/4 финала 
Первые матчи: 17-18 января 2018; ответные матчи: 23-25 января 2018

|}

Первые матчи

Ответные матчи

1/2 финала

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

Примечания 

Кубок Испании по футболу
Испания
Спорт в Испании в 2017 году
Спорт в Испании в 2018 году